El término El Cuartón puede referirse a:

 En España:
El Cuartón, pedanía de Tarifa (provincia de Cádiz).
El Cuartón, barrio de la ciudad de Málaga.